

Aziende 
 Heller – azienda

Numismatica 
 Heller – moneta

Persone 
 Ágnes Heller (1929-2019) – filosofa ungherese
 Alfonse Henry Heller (1894-1973) – ingegnere e botanico statunitense
 André Heller (1947) – cantante e attore austriaco
 André Heller (1975) – pallavolista brasiliano
 Arnold Ludwig Gotthilf Heller (1840-1913) – anatomista tedesco
 Arnold Krumm-Heller (1876-1949) – medico, agente segreto e occultista tedesco
 Bruno Heller (1960) – sceneggiatore, produttore televisivo e regista televisivo britannico
 Dean Heller (1960) – politico statunitense
 Edmund Heller (1875-1939) – naturalista e zoologo statunitense
 Florian Heller (1982) – calciatore tedesco
 Frank Heller (1886-1947) – scrittore svedese
 Günther Heller (...) – attore e sceneggiatore tedesco
Hermann Heller (1891-1933) - giurista tedesco
Hermann Heller (1850-1917) - politico svizzero
Hermann Heller (1919-2008) - politico svizzero
Hermann Heller - montatore cinematografico
 Joseph Heller (1923-1999) – scrittore statunitense
 Juchym Petrovyč Heller (1925-1998) – scacchista ucraino
 Marcel Heller (1986) – calciatore tedesco
 Maria Cristina Heller – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Michał Heller (1936) – presbitero polacco
 Stephen Heller (1813-1888) – compositore e pianista ungherese